Conversi ist der Familienname folgender Personen:
 Donato Paolo Conversi (1697–1760), italienischer Maler
 Fabio Conversi (* 1950), italienischer Kameramann und Filmproduzent
 Girolamo Conversi (16. Jahrhundert), italienischer Komponist
 Marcello Conversi (1917–1988), italienischer Physiker
 Spartaco Conversi (1916–1989), italienischer Schauspieler